Konvářka může být:

 Konvářka (usedlost v Dejvicích) - usedlost v Praze 6-Dejvicích v Šáreckém údolí
 Konvářka (usedlost na Smíchově) - usedlost v Praze 5-Smíchově

jiné
 Konvářka (Smíchov) - místní název části Prahy 5
 Praha-Konvářka (železniční zastávka) - zrušená železniční zastávka
 Na Konvářce - ulice v Praze